L'immeuble au 10 rue Victor-Basch est un immeuble de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.

Protection 
Les façades et toitures sur la première cour font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le  et le puits de la deuxième cour fait l'objet d'une inscription depuis le .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Monuments historiques de l'Ain
 Monuments historiques de Bourg-en-Bresse

Liens externes 

Monument historique inscrit en 1947
Monument historique inscrit en 1982
Monument historique inscrit en 2017
Monument historique à Bourg-en-Bresse
Bourg Bresse Basch 10